Bruno Vasari – (1911-2007), scrittore e partigiano
Gaetano Vasari – calciatore italiano (1970 – )
Giorgio Vasari – pittore, architetto e storico dell'arte italiano (1511-1574)
Lazzaro Vasari – pittore italiano (1399-1468)
Ruggero Vasari – poeta, giornalista, drammaturgo, pittore, esponente del Futurismo italiano (1898-1968)
Studio fotografico Vasari – Dinastia di fotografi attiva dal XIX secolo.